Тре́птов () — географическое название:

 Трептов — бывший округ в составе Берлина;
 современный округ Трептов-Кёпеник в составе Берлина;
 бывшая деревня около Берлина, ныне квартал в округе Трептов-Кёпеник;
 парк в Берлине, Трептов-парк;
 Трептов-на-Реге, сегодня польский Тшебятув, вблизи города Щецин;
 Трептов-при-Старгарде, сегодня польский Trzebiatów, часть гмины Старгард-Щециньски;
 Альтентрептов, город в земле Германии Мекленбург-Передняя Померания